Strachovice steht für folgende Orte in Tschechien:

 Strachovice (Čistá), Ortsteil von Čistá u Rakovníka, Okres Rakovník, Středočeský kraj
 Strachovice, Ortsteil von Dříteň, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj
 Strachovice, Ortsteil von Stráž u Tachova, Okres Tachov, Plzeňský kraj